Лелонг — фамилия:

 Лелонг, Карл Карлович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 9260; 26 ноября 1853.
 Лелонг, Люсьен (1889—1958) — французский кутюрье и промышленник.
 Лелонг, Рудольф Карлович — Георгиевский кавалер; капитан; № 9217; 26 ноября 1853.